Azov (Rostov), ciutat de Rússia a la província de Rostov, a la vora del riu Don a la costa del Mar d'Azov
 Azov (Crimea), poble al districte de Krasnogvardéiskoie de la república de Crimea, a Rússia 
 Batalló Azov, unitat militar d'extrema dreta i neonazi, integrada a la Guàrdia Nacional d'Ucraïna
 Campanyes d'Azov, campanyes militars russes desenvolupades el 1695 i 1696 durant la Guerra russo-turca de 1686-1700
 Governació d'Azov, divisions administratives de l'Imperi Rus durant el segle XVIII
 Mar d'Azov, secció septentrional de la mar Negra, amb la qual està connectada a través de l'estret de Kertx, banya les costes d'Ucraïna i Rússia 
 Terres baixes de Kuban-Azov, regió de planes esteses per la Rússia europea meridional, a la zona occidental...